Fântâni se poate referi la:
Fântâni, Dolj
Fântâni, Galați